Гаранькин — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Гаранькин, Юрий Дмитриевич (1932—2009) — председатель исполкома Оренбургского городского Совета (1977—1985).

Топоним 
 Гаранькин — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.

См. также 
 Гаранькино
 Гаранин